Гольмайо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 189,83 км². Население — 2065 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сории